Ilijas Idrisovič Bekbulatov (* 12. srpna 1990 Dagestán) je ruský zápasník–volnostylař kumycké národnosti.

Sportovní kariéra 
Je rodákem z dagestánské obce Kajakent v Kajakentském okrese. Zápasení se věnoval od 12 let pod vedením Magomeda Ch. Magomedova. V užším výběru ruské volnostylařské reprezentace se pohybuje od roku 2013 ve váze do 65 kg. V roce 2016 prohrál nominaci na olympijské hry v Riu se Soslanem Ramonovem.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Ilijase Bekbulatova na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Dagestánští volnostylaři
Narození 12. srpna
Narození v roce 1990
Narození v Dagestánu
Žijící lidé
Muži